Zenkō-ji ist der Name folgender japanischer buddhistischer Tempel

in der Schreibweise :
 Zenkō-ji, in Nagano, nach dem die folgenden benannt sind 
 Zenkō-ji (Date), in Date, Hokkaidō
 Zenkō-ji (Asahikawa), in Asahikawa, Hokkaidō
 Zenkō-ji (Hakodate), in Hakodate, Hokkaido
 Zenkō-ji (Shōnai), in Shōnai, Präfektur Yamagata
 Zenkō-ji (Kawaguchi), in Kawaguchi, Präfektur Saitama
 Zenkō-ji (Aoyama), in Aoyama, Minato-ku, Präfektur Tokio
 Zenkō-ji (Azabu), in Azabu, Minato-ku, Präfektur Tokio
 Zenkō-ji (Toshima), in Toshima, Kita-ku, Präfektur Tokio
 Zenkō-ji (Kamijūjō), in Kamijūjō, Kita-ku, Präfektur Tokio
 Zenkō-ji (Hachijō), in Hachijō, Präfektur Tokio
 Zenkō-ji (Matsudo), in Matsudo, Präfektur Chiba
 Zenkō-ji (Katori), in Katori, Präfektur Chiba
 Zenkō-ji (Yokohama), in Yokohama, Präfektur Kanagawa
 Zenkō-ji (Odawara), in Odawara, Präfektur Kanagawa
 Zenkō-ji (Kōfu), in Kōfu, Präfektur Yamanashi
 Zenkō-ji (Niigata), in Niigata, Präfektur Niigata
 Zenkō-ji (Kashiwazaki), in Kashiwazaki, Präfektur Niigata
 Zenkō-ji (Suwa), in Suwa, Präfektur Nagano
 Zenkō-ji (Takayama), in Takayama, Präfektur Gifu
 Zenkō-ji (Gifu), in Gifu, Präfektur Gifu
 Zenkō-ji (Higashi-ku, Nagoya), in Higashi-ku, Nagoya, Präfektur Aichi
 Zenkō-ji (Naka-ku, Nagoya), in Naka-ku, Nagoya, Präfektur Aichi
 Zenkō-ji (Tempaku-ku, Nagoya), in Tempaku-ku, Nagoya, Präfektur Aichi
 Zenkō-ji (Nakagawa-ku, Nagoya), in Nakagawa-ku, Nagoya, Präfektur Aichi
 Zenkō-ji (Minato-ku, Nagoya), in Minato-ku, Nagoya, Präfektur Aichi
 Zenkō-ji (Meitō-ku, Nagoya), in Meitō-ku, Nagoya, Präfektur Aichi
 Zenkō-ji (Seto), in Seto, Präfektur Aichi
 Zenkō-ji (Fusō), in Fusō, Präfektur Aichi
 Zenkō-ji (Tobishima), in Tobishima, Präfektur Aichi
 Zenkō-ji (Yokkaichi), in Yokkaichi, Präfektur Mie
 Zenkō-ji (Ise), in Ise, Präfektur Mie
 Zenkō-ji (Kyōto), in Kyōto, Präfektur Kyōto
 Zenkō-ji (Fukuchiyama), in Fukuchiyama, Präfektur Kyōto
 Zenkō-ji (Yao), in Yao, Präfektur Ōsaka
 Zenkō-ji (Fujiidera), in Fujiidera, Präfektur Ōsaka
 Zenkō-ji (Amagasaki), in Amagasaki, Präfektur Hyōgo
 Zenkō-ji (Aioi), in Aioi, Präfektur Hyōgo
 Zenkō-ji (Sumoto), in Sumoto, Präfektur Hyōgo
 Zenkō-ji (Takarazuka), in Takarazuka, Präfektur Hyōgo
 Zenkō-ji (Ōta), in Ōta, Präfektur Shimane
 Zenkō-ji (Matsue), in Matsue, Präfektur Shimane
 Zenkō-ji (Shimonoseki), in Shimonoseki, Präfektur Yamaguchi
 Zenkō-ji (Miyawaka), in Miyawaka, Präfektur Fukuoka
 Zenkō-ji (Miyama), in Miyama, Präfektur Fukuoka
 Zenkō-ji (Usa), in Usa, Präfektur Ōita
 Zenkō-ji (Amakusa), in Amakusa, Präfektur Kumamoto

in der Schreibweise :
 Zenkō-ji (Kamakura), in Kamakura, Präfektur Kanagawa